

Geografia 
 Monte Cimino – monte del Lazio, in Italia
 Soriano nel Cimino – comune del Lazio in Italia
 San Martino al Cimino – frazione di Viterbo

Persone 
 Flaminio Cimino – letterato italiano del XVII secolo
 Francesco Cimino (detto Chicco) – politico italiano
 Leonardo Cimino – attore italiano
 Massimo Cimino – astrofisico italiano
 Michael Cimino – regista, sceneggiatore e scrittore statunitense
 Rodolfo Cimino – fumettista italiano
 Walter Cimino – militare italiano